Сула — многозначный термин. Может означать:

Персоналии 
  (1922—1994) — французский радио- и тележурналист.
 Сула, Даниэль (1906—2001) — французский политик, депутат Национального собрания в 1936—1942 годах.
 Сула, Джессика (род. 1994) — британская актриса.
 Сула, Дмитрий Анатольевич (род. 1994) — украинский футболист.
  (1939—2008) — французский регбист.
 Сула, Зекир (род. 1949) — албанский шахматист.
  (1888—1963) — французский врач и физиолог, участник движения Сопротивления.
  (1945—2012) — французский энтомолог. 
  (род. 1994) — тунисская гребчиха.
  — французская тележурналистка.

Топонимы

Населённые пункты

Белоруссия 
 Сула — деревня в Минской области.

Буркина-Фасо 
  — деревня в провинции Базега.
  — деревня в провинции Булькиемде.
  — деревня в провинции Ньянья.

Норвегия 
 Сула — коммуна в губернии Мёре-ог-Ромсдал.
 Сула — коммуна в губернии Ругаланн.
  — остров в коммуне Сулунн.

Россия 
 Сула — село в Курской области.
 Сула — село в Республике Татарстан.

Украина 
 Сула — село в Сумской области.

Франция 
 Сула — коммуна в департаменте Арьеж.

Реки, озёра

Белоруссия 
 Сула — река в Минской области, приток Немана.

Латвия 
 Сула — река в Цесвайнском крае.

Россия 
 Сула — озеро в западной части Карелии, в бассейне реки Лендерки.
 Сула — река в Архангельской области, приток Мезени.
 Сула — река Карелии, впадает в озеро Сула.
 Сула — река в Костроме, ныне заключённая в трубу.
 Сула — река в Ненецком автономном округе, приток Печоры.
 Сула — река в Татарстане и Оренбургской области, приток Дымки.
 Сула — река в Татарстане и Оренбургской области, приток Кандыза.
 Сула — река в Татарстане, приток Казанки.
 Сула — река в Татарстане, приток Мёши.
 Сула — река в Татарстане, приток Суши.

Украина 
 Сула — река в Сумской и Полтавской областях, приток Днепра.

Прочие топонимы 
 Сула — острова в Малайском архипелаге.

Прочее 
 Сула — народ, проживающий на островах Сула в Малайском архипелаге.
 Сула — другое название судака, рода рыб семейства окуневых.
 «Сула» — украинский футбольный клуб из города Лубны.
 Sula — латинское название птицы олуши.

См. также 
 Сулла
 Сулас